Doumé kan syfta på följande platser:

Benin 

 Doumé, Benin, ort,

Kamerun 

 Doumé (vattendrag i Kamerun), 
 Doumé (ort i Kamerun), 

Robotskapade Kamerunförgreningar